Ordu Kabul F.C. é um clube de futebol afegão que atua na primeira divisão do futebol de seu país. O Ordu F.C. tornou-se campeão da liga duas vezes, em 2006 e 2007. Até o ano de 2009 atuava no Ordu Stadium mas, atualmente atua no novo Melat Stadium.

Títulos
Campeonato Afegão - 2006, 2007

Ligações externas
Ogol

Clubes de futebol do Afeganistão